La peinture grecque désigne :
 la peinture de la Grèce antique ;
 la peinture des périodes plus récentes de l'histoire grecque.

Voir aussi 
 Histoire de la Grèce
 Art byzantin
 Peintres grecs aux XIXe et XXe siècles

Histoire de la peinture
Art en Grèce